Чемпионат Испании по футболу 2004/2005 — 74-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 17-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 980 голов.

По итогам предыдущего сезона Примеру покинули «Вальядолид», «Сельта» и «Мурсия». Их заменили «Леванте», «Хетафе» и «Нумансия», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Сегунде 2003/04.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|}

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика

«Сухие» матчи

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Бетис» — 4:4 (13 февраля 2005 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Реал Мадрид» — «Альбасете» — 6:1 (14 ноября 2004 года)
 «Реал Мадрид» — «Леванте» — 5:0 (28 ноября 2004 года)
 «Реал Мадрид» — «Расинг» — 5:0 (7 мая 2005 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Осасуна» — «Малага» — 1:6 (27 февраля 2005 года)

Состав чемпионов

Ссылки 
 Официальный сайт LFP (исп.)

2004/2005
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2004 году
Спорт в Испании в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005